L'équipe du Qatar de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs qataris de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Qatar de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 
   Site officiel

Qatar
Basket-ball au Qatar
Basket-ball